Samal (Bataan), une municipalité des Philippines
Samal (Davao du Nord), une municipalité des Philippines